Plusieurs équipes sportives canadiennes basées à Toronto ont porté ou portent le nom de Maple Leafs de Toronto (Toronto Maple Leafs en anglais). On compte parmi celles-ci :
 les Maple Leafs de Toronto, franchise de hockey sur glace évoluant depuis 1917 en Ligue nationale de hockey ;
 les Maple Leafs de Toronto, club professionnel de baseball ayant évolué en ligue internationale de 1896 à 1967 ;
 les Maple Leafs de Toronto, club semi-professionnel de baseball évoluant depuis 1969 en Intercounty Baseball League.

Voir aussi